Denumirea de Milanovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Milanovo, un sat în comuna Svoghe, regiunea Sofia;
 Milanovo, un sat în comuna Veliki Preslav, regiunea Șumen.